Megabraula — род бескрылых пчелиных вшей (Braulidae) из отряда двукрылых насекомых. Эндемики Непала. Являются комменсалами или паразитами пчёл.

Описание 
Распространены в Непале. Бескрылые мелкие мухи (длина около 3 мм) коричневого тела. Обнаружены на пчёлах вида Apis laboriosa.

Классификация 
Выделяют 2 вида. Вместе с родом Braula образуют семейство Braulidae.
 Megabraula antecessor Grimaldi & Underwood, 1986
 Megabraula onerosa Grimaldi & Underwood, 1986

Примечания

Литература 
 Grimaldi D. and Underwood B. A. 1986. Megabraula, a new genus for two new species of Braulidae (Diptera), and a discussion of braulid evolution. Syst. Entomol. 11: 427—438.

Ссылки 
 Фото Megabraula antecessor Grimaldi & Underwood, 1986
 Megabraula на сайте eol.org

Пчелиные вши
Роды двукрылых